Druga nogometna liga (2. NL; Druga NL, sponzorskog naziva SuperSport Druga nogometna liga, odnosno SuperSport Druga NL) predstavlja treći stupanj nogometne lige u Hrvatskoj  usezoni 2022./23.  
Ovo je prva sezona Druge NL, te je prvi put da je liga trećeg stupnja jedinstvena u Hrvatskoj.

 
U njoj se natječu klubovi koji su ispali iz 2. HNL te najbolji klubovi iz pet skupina 3. HNL u sezoni 2021. (dio plasiran direktno, dio kroz kvalifikacije).

Sustav natjecanja  
Šesnaest klubova igra dvostrukim ligaškim sustavom (30 kola).

Sudionici

Ljestvica

Rezultati 
''Ažurirano: 30. prosinca 2022. (do 10. kola)

Povezani članci  
 Druga nogometna liga 
 HNL 2022./23.  
 1. NL 2022./23.
 3. NL 2022./23.

Literatura
  int.soccerway.com, Croatia -> Second NL -> 2022/2023 
  sofascore.com, 2. NL 
  tipsscore.com, 2. NL - 2022-2023 
 sportnet.hr, Nogomet -> 2022/23 -> Druga nogometna liga 
 rrezultati.com, SuperSport Druga NL

Izvori

Vanjske poveznice 
 hns-cff.hr, SuperSport Druga NL 
 sportnews.hr, Druga nogometna liga 

s 2022-23 2 NL
 3 1.NL